Рокмор, Клара (1911—1998) — американский музыкант, исполнительница на терменвоксе
 Рокмор — муниципалитет в Квебеке, Канада
 Рокмор — коммуна во Франции, департамент Гар
 Рокмор — коммуна во Франции, департамент Тарн